

Sigle 
 Revolutionary United Front – Fronte Rivoluzionario Unito, esercito ribelle della Sierra Leone

Aziende 
 Ruf Automobile – Casa automobilistica tedesca

Codici 
 ruf – codice ISO 639-3 della lingua luguru

Musica 
 Ruf Records – etichetta discografica tedesca

Pagine correlate 

 Ruff